Гол сезона английской Премьер-лиги () — награда футболисту, который был признан автором лучшего гола по итогам прошедшего сезона Премьер-лиги. Победитель определяется из девяти обладателей награды Гол месяца английской Премьер-лиги общественным голосованием (10 % от общего итога) и группой экспертов.

В сезонах 2016/17 и 2018/19 в выборе «гола сезона» участвовали голы, забитые в мае, хотя голосование за «гол месяца» в мае не проводится и эти голы сразу попали в список номинантов на «гол сезона».

С сезона 2019/20 данная награда в рамках спонсорского соглашения официально называется «Гол сезона Budweiser» ().

Список победителей

Примечания 

Списки игроков английской Премьер-лиги
Футбольные награды в Англии